Meżyhai (ukr. Межигаї) – wieś na Ukrainie, w  obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie rohatyńskim.

Przypisy

Linki zewnętrzne
 Współrzędne GPS
 с-ще Межигаї, Івано-Франківська область, Рогатинський район  

Wsie w obwodzie iwanofrankiwskim
Rejon rohatyński